Pomnik Germanii w Gliwicach 
 Pomnik Germanii w Inowrocławiu 
 Pomnik Germanii w Międzyrzeczu 
 Pomnik Germanii w Raciborzu
 Pomnik Germanii w Stargardzie